Forcadell es un apellido, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
 Carlos Forcadell (1946-), también conocido como Carlos Forcadell Álvarez, historiador español, y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
 Carme Forcadell (1956-), también conocida como Carme Forcadell Lluís y como Carme Forcadell i Lluís, filóloga, profesora, y activista política española en favor del independentismo catalán, militante activa de Esquerra Republicana de Catalunya.
 Domingo Forcadell (1798-1866), también conocido como Domingo Forcadell y Michavila, así como Domènec Forcadell i Mitjavila, militar carlista español.
 Laia Forcadell (1982-), también conocida como Laia Forcadell Arenas, atleta española especialista en 400 metros vallas.